Los reporteros hace referencia a varios artículos:

Programas de televisión en España
 Los reporteros (TVE), emitido entre 1974 y 1976.
 Los reporteros (Canal Sur), que se emite desde 1990.